Нико́ Пиросма́ни (; настоящее имя Никола́й Асла́нович Пиросманашви́ли (Пиросманишви́ли), ; 17 мая 1862, Мирзаани, , Российская империя — 7 апреля 1918, Тифлис, Закавказье) — грузинский и российский художник-самоучка, представитель примитивизма, один из крупнейших мастеров наивного искусства.

Биография 

Многие факты биографии Пиросманишвили не подтверждены документально, а известны либо с его слов, либо восстановлены уже после его смерти.

Пиросмани родился предположительно 17 мая 1862 года в селе Мирзаани (Кахетия) в крестьянской семье, четвёртый и последний ребёнок (брат Георгий, сёстры Мариам и Пепуца). В 1870 году умер отец, вскоре после этого — мать и старший брат. Нико Пиросмани, единственный из семьи, остался жить в селе Шулавери у последней работодательницы отца, в поместье  армянских дворян Калантаровых  – Эпросине Калантаровой. В доме у дворян Калантаровых по хозяйству долгое время управлялся крестьянин по имени Аслан, отец Нико Пиросмани. Аслан ушёл из жизни рано. Через несколько лет умерла и мать, но перед смертью попросила у господ Калантаровых позаботиться о её маленьком Нико, потому что дочь – сестра Нико Пиросмани — была уже большой, а за ним ещё нужен был уход.

Так, Пиросмани в девятилетнем возрасте попал в Тифлис. Как помнит Ника из рассказов деда, Пиросмани в доме Калантаровых был помощником повара на кухне. Мальчик рос, упражнялся в рисовании, помогал по дому. В возрасте 23 лет Нико влюбился в хозяйскую дочь – Вирджинию Калантарову – сестру Михаила. Узрев это дело, Егор Бежанович решил оградить молодых людей друг от друга. Как показывает история жизни большого примитивиста, его избранницами часто становились актрисы. В конечном итоге, он дал Пиросмани сто рублей и лавку, в которой тот должен был торговать всякой снедью, и отпустил в жизнь. В семье Калантаровых с перерывами он провёл около пятнадцати лет, сначала в Шулавери, а потом в Тифлисе, куда вместе с сыном Эпросине Георгием Калантаровым переехал в середине 1870-х годов. Научился читать по-грузински и по-русски, но не получил никакого систематического образования. Несколько месяцев был в обучении ремеслу в типографии. Предположительно в 1876 году на короткое время возвращался в Мирзаани к сестре и работал пастухом.

Понемногу учился живописи у странствующих художников, расписывавших вывески лавок и духанов. В середине 1880-х годов вместе с художником Гиго Зазиашвили, также самоучкой, в Тифлисе открыл мастерскую декоративной росписи. По легенде, первую вывеску Пиросманашвили и Зазиашвили выполнили бесплатно, а других заказов не получили. В 1890 году поступил на работу тормозным кондуктором на железной дороге. Неоднократно был оштрафован за различные нарушения и 17 января 1894 года уволился по собственному желанию. Выходное пособие вложил в молочную торговлю и вместе с компаньоном Димитрой Алугишвили открыл молочную лавку, для которой нарисовал две вывески «Белая корова» и «Чёрная корова». Сам особенного интереса к торговле не проявил, многократно покидал лавку, ездил в Мирзаани к родственникам. В конце 1890-х годов Алугишвили выдавал ему по рублю в день на проживание. Примерно в 1900 году закончил занятия торговлей и начал зарабатывать себе на жизнь живописью.

Окружающие относились к Пиросманашвили как психически нездоровому человеку, с которым невозможно иметь дело. Во многом питательной почвой для этого были его собственные утверждения о том, что он может видеть святых, а его кисть будто бы «пишет сама». Он даже заслужил такие прозвища как «Семь пятниц на неделе» и «Не от мира сего». До конца жизни художник большую часть времени жил в полной нищете, ночевал в подвалах.

С 1895 года активно занимался живописью, создавая вывески для торговых заведений и декоративные панно. По большей части писал красками собственного изготовления на клеёнке.

К. Г. Паустовский вспоминал:Материала не было, и Пиросман начал писать на том единственном, что находилось всегда под рукой в каждом, даже самом дешёвом духане, — на простой клеёнке, снятой со столика.

Клеёнки были чёрные и белые. Пиросман писал, оставляя там, где это было нужно, незакрашенные куски клеенки.

Потом он применил этот прием и для портретов. Впечатление от некоторых вещей, сделанных в такой манере, было необыкновенным.

Я навсегда запомнил его клеёнку «Князь», где бледный старик в чёрной черкеске стоит с рогом в руках на скудной земле. Позади него виден доведённый почти до топографической схемы горный Кавказ. Черкеска князя как раз и была непрописанным куском клеёнки глубокого чёрного цвета, особенно резкого в рассветном тусклом освещении. Я никак не мог понять, какими красками было передано это освещение.

Как художник до 1912 года не имел никаких контактов с представителями художественного мира Тбилиси.

Летом 1912 года творчество Пиросмани заметили и начали пропагандировать футуристы, близкие к кругу Михаила Ларионова — братья поэт Илья и художник Кирилл Зданевичи, а также их друг, художник Михаил Лё-Дантю. Кирилл Зданевич приобрёл у Пиросмани большое количество картин, многие художник выполнил на заказ. 10 февраля 1913 года Илья Зданевич опубликовал в газете «Закавказская речь» статью о творчестве Пиросманашвили под заглавием «Художник-самородок». 24 марта 1913 года в Москве на Большой Дмитровке открылась выставка живописи художников-футуристов «Мишень», где, наряду с произведениями известных художников, в первую очередь Ларионова и Натальи Гончаровой, были выставлены и несколько картин Пиросмани, привезённые из Тбилиси Ильёй Зданевичем. В июле 1913 года в тифлисской газете «Закавказье» Е. К. Псковитинов напечатал ещё одну статью о Пиросмани. Одновременно творчеством Пиросмани заинтересовались молодые грузинские художники Давид Какабадзе и Ладо Гудиашвили, а вернувшийся после учёбы в Германии Дмитрий Шеварднадзе начал собирать коллекцию его произведений.

В августе 1914 года после начала войны в Российской Империи был введён сухой закон. Положение Пиросмани, существенной частью дохода которого было изготовление вывесок для питейных заведений, значительно ухудшилось.

5 мая 1916 года в мастерской Кирилла Зданевича в Тифлисе прошла однодневная выставка произведений Пиросманашвили. Она имела относительный успех, и в 1916 году было решено пригласить Пиросманашвили во вновь созданное Общество грузинских художников. Он стал относительно популярен, всё более широкая публика в Тифлисе стала интересоваться его живописью и собирать его картины. Это, впрочем, почти не сказалось на финансовом состоянии художника.

Смерть 

Нико Пиросмани скончался в Тифлисе 7 апреля 1918 года от голода и болезни. Он провёл три дня в подвале дома 29 на Молоканской (ныне — Пиросмани) улице. Обнаружив, его отвезли в больницу, где художник через полтора дня скончался. Местонахождение его могилы неизвестно, предположительно — общая могила для бедняков на Кукийском кладбище.

Легенды 
Легенды о знакомстве Пиросманашвили с классиком грузинской поэзии Важа Пшавелой и о влиянии последнего на поэтическое творчество художника (Пиросманашвили действительно писал стихи, не дошедшие до нас), а также о его отвергнутой любви к актрисе Маргарите (история, ставшая сюжетом песни «Миллион алых роз»), пока не имеют вещественных документальных подтверждений, что, впрочем, можно объяснить тем, что при жизни художника им просто не придавалось какого-либо значения.

Творчество 

Существенную часть работ Пиросмани, как сохранившихся, так, вероятно, и утерянных, составляют вывески. В Тифлисе начала XX века это был чрезвычайно популярный жанр. На вывесках обычно присутствуют надписи по-русски и по-грузински, причём русские часто с ошибками. Вероятно, художник не придавал этому большого значения. Очень часто они выполнены на чёрном фоне.

Чёрный фон характерен и для других работ Пиросмани, в первую очередь для портретов. Чтобы не создавать слишком яркого контраста белого лица и чёрного фона, он подмешивал пигмент в белую краску. Портреты он часто выполнял по фотографиям. Так были написаны портрет Ильи Зданевича (1913) и портрет Александра Гаранова (1906). Известно, что портрет Зданевича был написан за три дня от начала до конца. Пиросмани работал быстро и не пытался как-то улучшать или исправлять свою работу.

Большое место в творчестве художника занимают анималистические образы. Написанные художником животные не столько похожи на свои реальные прообразы, сколько друг на друга. Как замечал Ладо Гудиашвили, у животных на картинах глаза самого художника. Как правило, все животные изображены в повороте на три четверти.

Постоянно повторяющимся сюжетом творчества Пиросмани являются сцены праздника или пира. Они могут быть частью пейзажа, а могут быть предметом самостоятельного произведения. Эти сцены представляют яркий контраст с полуголодным существованием самого художника.

Его творчество высоко оценивали Пабло Пикассо и русские авангардисты. Живописец, график, сценограф и теоретик искусства М. Ф. Ларионов отмечал, что «немногочисленные средства, с которыми у него достигается так много, — великолепны».

Значительное большинство произведений Нико Пиросмани хранится на родине художника, в коллекциях Государственного музея искусств Грузии и Национальной картинной галереи Грузии (Тбилиси), а также в собраниях двух музеев Кахетии — Сигнахского музея (в Сигнахи) и Дома-музея Нико Пиросмани (в селе Мирзаани, учреждён в 1982 году). Крупнейшим российским собранием произведений Пиросмани обладает Московский музей современного искусства (свыше 20 работ), отдельные работы художника находятся в Государственном музее искусства народов Востока, в Третьяковской галерее (экспозиция на Крымском валу) в Москве, а также в Русском музее в Санкт-Петербурге. 

Наиболее известные работы — «Дворник» (1904); «Продавец дров»; «Рыбак среди скал» (1906); «Медведь в лунную ночь» (1905); «Гумно» (1915); «Лань» (1916); «Кутёж трёх князей», «Маргарита (1909)», «Жираф».

Несколько работ известно только по сохранившимся фотографиям (таковой считается картина «Собака Батум»)

Пиросмани в мировой культуре 
О жизни художника сняты фильмы, многие поэты (Павел Антокольский, Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе и др.) посвятили ему стихи.

Проза о Пиросмани 
 Римма Канделаки «Бродил художник по городу»
 Кузнецов Э. Д. Пиросмани. М.: Молодая гвардия, 2015. Серия «Жизнь замечательных людей» 
 Посвящена глава в «Повести о жизни» К. Г. Паустовского
 Существует пьеса с 1974 года: Вадим Коростылёв, «Пиросмани… Пиросмани… Пиросмани…» (монологи). Второе её название: «Праздник одиночества».
 Валериан Маркаров «Легенда о Пиросмани»

Стихи о Пиросмани 
 Павел Антокольский «Нико Пиросманишвили» (1935)
 Андрей Вознесенский «Миллион алых роз»
 Булат Окуджава «Песенка о художнике Пиросмани»  (1964)
 Ярослав Смеляков «Нико Пиросмани»
 Тициан Табидзе «Пиросмани» .

Песни о Пиросмани 
 Знаменитая песня Аллы Пугачёвой — «Миллион алых роз» на одноимённые стихи Андрея Вознесенского повествует об истории любви Пиросмани к французской актрисе Маргарите де Севр. Мелодия была написана Раймондом Паулсом и в исполнении Пугачёвой стала суперпопулярной в СССР и ряде других стран.
 Землячка художника, певица Тамара Гвердцители, в 2003 году воспела Нико Пиросмани в песне «Украденное сердце Нико», написанной на музыку Е. Кобылянского и слова Ю. Рыбчинского.
 Упоминается в песне Олега Митяева "На перроне разлук": "На перроне разлук - желтизна, пахнет осенью и пирожками. /  Я на лавке сижу допоздна, как жираф на холсте Пиросмани".

Фильмы о Пиросмани 
 «Пиросмани» (1969). Режиссёр Георгий Шенгелая. В роли Пиросмани — художник Автандил Варази
 «Здравствуйте, все!» (1980). Режиссёры: Гига Лордкипанидзе, Амиран Дарсавелидзе. В роли Пиросмани — Отар Мегвинетухуцеси
 «Арабески на тему Пиросмани» (1985, короткометражный). Режиссёр: Сергей Параджанов

Арт-проекты о Пиросмани 
 Антон Кузьмин «Солнце Нико Пиросмани»
 В репертуаре драматического театра им. Б. Е. Захавы (г. Павлоград, Украина) живёт спектакль «Пиросмани» по одноимённой пьесе Вадима Коростылёва в постановке заслуженного деятеля искусств Украины А. А. Ревы. Премьера состоялась 12 ноября 2000 года. Главную роль исполняет ведущий актёр театра Александр Гуржий.
 «Пиросмани, Пиросмани…» (2017) — телеспектакль Лобненского муниципального театра «Куклы и люди» (режиссёр-постановщик Жанна Демихова), в роли Пиросмани — Григорий Паронян

Галерея

Примечания

Литература

Книги 
 
 
 
 
 
  (в пер., суперобл.)
 
 
  (: сер. биогр.; вып. 1551).
 
 
 
 Маркаров В. Легенда о Пиросмани. — ЛитРес: Самиздат, 2018. — 280 с.

Статьи

Ссылки 
 Нико Пиросмани — Биография и коллекция работ 
 Подробное жизнеописание и галерея картин Пиросмани 
 Картинная галерея Пиросманишвили 

Художники Российской империи
Художники Грузии
Художники XX века
Художники в общественном достоянии
Художники-примитивисты
Художники-самоучки
Художники наивного искусства
Похороненные на Кукийском кладбище